Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України» з власним дослідним виробництвом, що знаходиться у місті Одесі.
 
За розробленою в інституті проєктною документацією у різні роки збудовано понад 3000 одиниць суден та плавзасобів різного призначення.

Історія 
Центральне проектно-конструкторське бюро (1947—1966)

Чорноморське центральне проектно-конструкторське бюро (ЧЦПКБ) (1966—1987)

В 1967 році створено дослідно-механічне виробництво (ДМВ ЧЦПКБ), на якому виготовляються дослідні зразки, сконструйовані інженерами бюро.

Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України с дослідним виробництвом (1987—2000)

Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України с дослідним виробництвом» (2008)

Основні проєкти НДІ:

- вантажозахоплювальні пристрої в портах, доки, технологія та організація судноремонту, обладнання для очищення та фарбування суден на СРЗ;

- проєктування пасажирських катерів прибережного плавання, лоцманські катери, бункерувальники, водолії, зачисні станції, нафтосміттєзбирачі;

- самохідні та несамохідні судна, ліхтери для річки Дунай, організація роботи ліхтеровозної системи "Дунай-море";

- оснащення флоту природоохоронним обладнанням відповідно до вимог міжнародної конвенції МАРПОЛ-73/78;

- полімерні матеріали та нові технології зварювання на морському транспорті.

Фахівцями інституту розроблено:

- Кодекс торговельного мореплавства України

- "Програма стабілізації та розвитку морського та річкового транспорту України до 2005 року",

- Програма вдосконалення управління та розвитку портового господарства України,

- Збірники тарифів на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України,

- Положення про Національне Агентство з морської безпеки України.

Джерела 
 Офіційний сайт Інституту
 Державний архів Одеської області. ЧЦПКБ - Історічна довідка із справи фонду Р-7947

Науково-дослідні інститути України
Наука в Одесі
Наукові установи України
Засновані в Україні 1947